Lucidor bezeichnet
 Lasse Lucidor (1638–1674), schwedischer Dichter
 USS Lucidor (AF-45), Transportschiff der US Navy
 (1176) Lucidor, Asteroid
 Lucidor (Software), ein Programm zum Anzeigen und Verwalten von E-Books
 Lucidor, eine Erzählung von Hugo von Hofmannsthal (1910)